Thiergarten steht für:

 Thiergarten (Altenthann), Ortsteil der Gemeinde Altenthann, Landkreis Regensburg, Bayern
 Thiergarten (Bayreuth), Ortsteil der kreisfreien Stadt Bayreuth, Bayern
 Forst Thiergarten, ehemaliges gemeindefreies Gebiet im Landkreis Bayreuth
 Jagdschloss Thiergarten
 Thiergarten (Beuron), Ortsteil der Gemeinde Beuron, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Thiergarten (Büdingen), Stadtteil von Büdingen, Wetteraukreis, Hessen
 Thiergarten (Geiselwind), Flurstück östlich von Hohnsberg (Geiselwind) 
 Thiergarten (Hofbieber), Weiler der Gemeine Hofbieber, Landkreis Fulda, Hessen
 Thiergarten (Malborn), Ortsteil der Ortsgemeinde Malborn, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Thiergarten, Wüstung bei Neustadt/Harz, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Thiergarten (Nobitz), Ortslage von Ziegelheim in der Gemeinde Nobitz, Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Thiergarten (Plauen), Ortsteil der Stadt Plauen, Vogtlandkreis, Sachsen
 Thiergarten, Westböhmen, seit 1945: Obora u Tachova, Gemeinde im Okres Tachov, Tschechien
 Thiergarten, seit 1945: Telgárt, Gemeinde in Okres Brezno, Slowakei
 Thiergarten, seit 1945: Podobora, Ortsteil der Gemeinde Chotěbuz, Tschechien
 Thiergarten, Südböhmen, seit 1945: Obora (Nové Hrady), Tschechien
 Thiergarten, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Trygort, Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Thiergarten, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Zwierzyniec (Sorkwity), Siedlung im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Thiergarten, Kreis Bunzlau, Schlesien, seit 1945: Zabłocie (Nowogrodziec), Ort im Powiat Bolesławiecki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Thiergarten, Kreis Wohlau, Schlesien, seit 1945: Godzięcin, Ort im Powiat Wołowski, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Obora (Protivanov) (Thiergarten), Ansiedlung von Protivanov, Okres Prostějov, Tschechien

Siehe auch:
 Thiergart
 Tiergarten